Igelkullen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Igelkullen (Bogsta socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun, 
Igelkullen (Floda socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn